Тераформування Меркурія — гіпотетичний процес створення умов, придатних для життя людини на Меркурії.

Сучасні умови 

Атмосфера і фізичні поля
Меркурій має дуже розріджену атмосферу. Її тиск менший за 5·10–15 земного, а повна маса менша за 10 тон, атмосферу складають атоми, захоплені з сонячного вітру або вибиті сонячним вітром з поверхні, — гелій, натрій, кисень, калій, аргон, водень. Середній час життя окремого атома в атмосфері — близько 200 діб.

Труднощі освоєння й тераформування 
Середня температура його денної поверхні дорівнює 623 К (349,9 ° C), нічної — всього 103 К (-170,2 ° C). Мінімальна температура на Меркурії дорівнює 90 К (-183,2 ° C), а максимум, що досягається в полудень на «гарячих довготах» при знаходженні планети поблизу перигелію, — 700 К (426,9 ° C).Терраформування Меркурія являє собою незрівнянно більш важку задачу, ніж Терраформування Місяця, Марса або Венери. Площа поверхні Меркурія становить 75 млн км, як Північна Америка і Євразія, А прискорення вільного падіння в середньому близько 3,7 м / с ². Він здатний утримати щодо щільну атмосферу, виготовлену з привізного матеріалу (водно-аміачні льоди). Найбільшими перешкодами на шляху терраформирования Меркурія є його близьке положення до Сонця і вкрай повільне обертання навколо осі. Рівень сонячної енергії, що падає на поверхню Меркурія, дуже різний і в залежності від пори року і широти становить від 0 (в кратерах на полюсах, які ніколи не бачать сонячного світла) до 11 кВт / м². При точно розрахованої бомбардуванню Меркурія астероїдами ці недоліки можуть бути усунені, але зажадають дуже великих витрат енергії і часу. Цілком ймовірно, у віддаленому майбутньому людство буде мати можливості зміщувати планети зі своїх орбіт. Найбільш переважно було б «підняти» орбіту Меркурія на 20-30 млн км від її нинішнього стану. Важливу роль в тераформуванні Меркурія може зіграти сонячна енергія, яку вже на сучасному етапі розвитку технологій можна ефективно використовувати. Меркурій — планета досить щільна і містить велику кількість металів (залізо, нікель), і, можливо, значна кількість ядерного палива (уран, торій), які можуть бути використані для освоєння планети. До того ж, близькість Меркурія до Сонця дозволяє припускати наявність значних запасів гелію-3 в поверхневих породах.

Наявність води і льоду на Меркурії 
Як і Місяць, Меркурій має воду і лід на полюсах. Це могли бути комети і астероїди, які врізалися на планету Меркурій. Саме тому на Меркурії є вода і лід.

Меркурій після тераформування 
В ідеалі, тераформований Меркурій може являти собою планету з теплим і вологим кліматом. Підраховано, якби меркуріанська атмосфера мала земний склад, то її середня температура була б близько 26 °C (на Землі 15 °C) [1].

Тераформування
Дослідження Меркурія